Le patronage de Saint Ronan pour une église concerne :
 l'église Saint-Ronan de Locronan sur la commune de Locronan dans le département du Finistère en France,
 l'église Saint-Ronan de Molène sur la commune d'Île-Molène dans le département du Finistère en France.